Ampudia, une commune de la province de Palencia en Espagne.

 Pedro de Ampudia (1803-1868), un militaire mexicain.